Jarlaxle est un personnage des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Il a été créé par R.A. Salvatore. Il est un mercenaire drow, chef et fondateur de l’organisation Bregan D'aerthe. Il est (parfois) un allié de la Maison Baenre, bien que les services de son organisation reste en toutes circonstances, à la disposition du plus offrant (évidemment, la Maison Baenre étant la plus puissante de la ville, elle est aussi celle dont les coffres sont les plus profonds…). Il fait partie du petit nombre de mâles drows qui sont parvenus à s’arroger un certain pouvoir dans la société matriarcale vouée au culte de Lolth.

Apparence
Svelte, beau et finement musclé, Jarlaxle est l’un des mâles plus raffinés de Menzoberranzan. Les elfes noirs s’habillent généralement de manière discrète et pratique, portant des tuniques ornées de symboles de leur déesse Lolth, et souvent une cotte de maille légère sous un piwafwi (une cape servant à se camoufler) ; mais Jarlaxle qui est connu pour son excentricité et son mépris des conventions porte des vêtements extravagants.

Voici la première description qu’en fait R.A. Salvatore dans son livre Terre d'exil :
« Il ne portait ni tunique ni toge, mais une cape chatoyante dont les nombreuses couleurs étaient visibles aussi bien à la lumière du jour que dans l’obscurité, par infravision.(…) Sous sa cape, Jarlaxle portait une veste sans manches si courte que son ventre plat et musculeux était visible par tous. Il avait un bandeau sur l’œil, mais les observateurs attentifs savaient que ce n’était qu’un ornement, car le mercenaire le changeait souvent de côté.(…) Il se prosterna en agitant son chapeau à large bord – une autre curiosité, d’autant plus extravagante que ledit couvre-chef était outrageusement décoré des plumes monstrueuses d’un diatryma, un gigantesque oiseau de l’Outreterre.(…) Les elfes noirs arboraient leur épaisse chevelure comme un signe de leur statut, chaque coupe renseignant sur leur rang et leur Maison. Le crâne de Jarlaxle était entièrement rase et(…) ressemblait à une boule d’onyx. »

Jarlaxle porte également des bottes magiques qui peuvent claquer contre le sol ou être totalement silencieuses, selon sa volonté ; pouvoir qu’il utilise fréquemment pour agacer les matrones. Le bandeau qu’il porte à l’œil le protège contre les scrutations magiques et les intrusions psychiques et lui permet de voir à travers les murs et les objets solides. Son crâne chauve est une provocation qui illustre qu’il se considère lui-même comme à l’écart de la société de Menzoberranzan.

Personnalité

La personnalité de Jarlaxle est similaire, de façon moins résignée et plus opportuniste, à celle de Zaknafein : il n'aime pas la société de Menzoberranzan, mais profite d'elle pour ses bénéfices. Jarlaxle méprise la vie drow, à l'exception de celle de ses lieutenants et de Drizzt Do'Urden. Il est le seul elfe noir à entrevoir la véritable volonté de Lolth, car il ne cherche ni à l'exaucer ni à la servir ou à obtenir ses faveurs (qu'il a, semble-t-il, « acquises par défaut »).

Son alignement est chaotique neutre, il n'a aucune pitié envers les races gobelinoïdes, les prêtresses, et les soldats drows qu'il considère comme cruels (à raison).

Il est exempt de la xénophobie commune aux drows, et entretenait même des relations (tendues) avec le conseiller Firble de Blingdenpierre, là ou les elfes noirs haïssent proprement les gnomes des profondeurs.

Plus que tout, Jarlaxle est un opportuniste. Sa fortune et son pouvoir sont considérables, mais sa situation à Menzoberranzan ne signifie rien pour lui. Il a compris que pour un mâle, la meilleure façon de prospérer dans la société matriarcale de son peuple était d’être à la fois en dehors du système et trop précieux pour être éliminé. Toujours calme et gracieux, Jarlaxle aime afficher son indépendance et fier du fait que les maisons nobles de la ville aient besoin de son aide. À Menzoberranzan, l’intrigue et la fourberie sont les règles du jeu, et personne ne joue mieux que Jarlaxle. Il possède de nombreuses informations auxquelles seules quelques prêtresses de Lolth sont susceptibles d’avoir accès. Il est probablement l’un des individus les plus puissants de la ville et de ses environs en Outreterre. Il serait en son pouvoir de s’allier à Gromph Baenre et Jalynfein le Mage Araignée et de renverser l’ordre matriarcal de Lolth. Toutefois, il ne voit pas l’intérêt d’un tel changement car le chaos de Menzoberranzan lui profite et il est toujours en mesure de s’aligner du côté des gagnants dans une querelle.

Il est très charismatique, toujours prêt à user de diplomatie pour se sortir des situations difficiles plutôt que de recourir aux armes. En outre, parler est ce que Jarlaxle fait de mieux. Sa verve compense le handicap de la mauvaise réputation de sa race et lui permet de transformer des ennemis en alliés potentiels. Il est également très intelligent et un tacticien brillant, préparé à toutes les circonstances imaginables et inimaginables. Il préfère également manipuler ses ennemis plutôt que de les tuer. Ils servent ainsi ses propres intérêts à leurs dépens.

Jarlaxle parle le drow, le commun, le commun des profondeurs, l'elfique de la surface, le gobelin, le halfelin, et surement de nombreuses autres. De plus, il n'a aucun accent trahissant ses origines drows.

Histoire
Jarlaxle est le troisième fils de la Matrone Yvonnel Baenre. Comme le veut la tradition drow, il devait être sacrifié à Lolth. À l’insu de la vieille matrone Baenre, la matrone Oblodra, seule à se rendre compte que cet enfant avait les faveurs de Lolth, créa un bouclier psionique autour de l’enfant. Désespérément, la matrone Baenre enfonça un poignard de cérémonie dans le bébé à plusieurs, craignant d’avoir perdu la faveur de Lolth, mais le bouclier protégea Jarlaxle. Le second fils Baenre prit alors l’enfant pour le jeter dans le Lac Donigarten, mais le bouclier transféra la totalité de l’énergie destructrice exercée par Yvonnel dans son corps, le tuant dans l’instant et faisant de Jarlaxle le second fils vivant de la Maison Baenre. La matrone Baenre, convaincue qu'il s'agissait de l'intervention de Lolth, abandonna Jarlaxle qui fut recueilli par le clan Oblodra. Lolth accorda à Jarlaxle ce souvenir afin qu’il sache qu’elle l’avait épargné. Mais Jarlaxle qui a toujours refusé de s’agenouiller devant elle a perdu sa faveur ; pourtant, en raison de ses efforts continus pour provoquer le chaos, on peut dire qu’il n’a jamais cessé de la servir.
 
Au cours de sa jeunesse à Menzoberranzan, Jarlaxle était très proche de Zaknafein, qui allait devenir plus tard le père de Drizzt Do'Urden. La première fois où Jarlaxle a ressenti de la culpabilité a été quand il a trahi leur amitié bien que les détails de sa trahison n’étaient jamais été révélés.

De 1366 à 1371 CV Jarlaxle voyage avec l'assassin Artémis Entreri, leurs aventures sont relatées dans la trilogie Mercenaires de R.A. Salvatore.

Liste des objets magiques de Jarlaxle et leurs effets
 Bandeau Œil-de-Pirate. Ce bandeau - Jarlaxle aime le changer d'œil de temps à autre - permet d'intercepter les communications télépathiques, de le protéger contre tous les sorts de charme et les attaques psioniques et aussi le prévenir lorsqu'il est dans la zone d'un sort de scrutation.
 Bracelet de Dagues Infinies. Ce brassard invoque des dagues de lancer (de très belle facture) que Jarlaxle peut transformer instantanément en épées enchantées. Les stocks d'armes magiques créées ainsi sont inépuisables.
 Broche de bouclier. La broche protège Jarlaxle des sorts dont il est la cible.
 Anneau de détection de la magie. Enchantement commun, cet anneau le prévient de toute utilisation de la magie dans une large zone.
 Anneau de Saut. Permet des sauts d'une hauteur surnaturelle.
 Anneau de feu. Grâce à cet anneau, Jarlaxle peut lancer le sort Incinérateur d'Aganazzar.
 Anneau de téléportation. Grâce à cet anneau, Jarlaxle peut se téléporter sans erreur à un endroit connu. Le sort prend la forme d'une déchirure de l'espace.
 Baguette de globe visqueux. Cette baguette permet de lancer le sort globe visqueux (niveau 4). Il est quasiment impossible de détruire la colle ainsi générée. Même la gueule et la queue d'un dracosire rouge n'y ont pas résisté.
 Baguette de boule de feu. Permet de lancer les très célèbres boules de feu (équivalent au sort de ).
 Baguette d'éclair. Permet de lancer un éclair (équivalent au sort de ).
 Baguette de protection contre la magie. Cette baguette crée un périmètre anti-magie de  autour de Jarlaxle.
 Baguette de protection contre les éléments. Cette baguette permet à Jarlaxle d'être protégé contre les sorts d'évocation de l'élément voulu désiré (feu, glace, électricité, acide ou son). Plusieurs sorts de ce type ne sont pas cumulables, mais Jarlaxle dispose d'autres moyens de protection.
 Bracelet doré. Permet de lancer "mur de vent" (niveau 3 de magicien) qui est utilisé pour dévier les flèches notamment.
 Cône de clairaudience. Augmente l'ouïe de Jarlaxle. Cela permet, par exemple, d'écouter une conversation entre deux personnes dans une foule, en supprimant tous les bruits parasites.
 Carré de tissu noir (ou "Trou portable"). Ce petit carré de tissu s'ouvre sur un espace extra-dimensionnel. On peut y stocker une grande quantité de matériel.
 Chapeau magique. Le très célèbre chapeau pointu de Jarlaxle réserve toujours des surprises ! Il est orné d'une plume de diatrama (d'ailleurs, les matrones drow trouvent cela obscène) qui lui permet d'invoquer cet oiseau géant d'Outreterre (qui est terriblement difficile à abattre parait-il). Le chapeau dissimule sous une bande de soie une corde miniature qui s'allonge jusqu'à une taille d'environ  (). Et ce chapeau cache sans aucun doute d'autres protections...
 Boucle d'oreille enchantée. Cet ornement se transforme en crochet (à utiliser avec la corde pour escalader une paroi par exemple).
 Figurine de cheval démoniaque. Invoque un hellish nightmar (trad. : cauchemar infernal), cheval-démon très rapide et infatigable. Seul défaut : elle ne peut être utilisée qu'un temps limité (cette figurine doit être enchantée de la même manière que la figurine de Guenhwyvar).
 Ceinture ensorcelée. Cette ceinture est en fait une corde d'escalade. Par un effort de volonté de Jarlaxle, elle se déplace à la manière d'un serpent pour se fixer entre 2 points.
 Piwafwi. Cette cape qui ne quitte jamais Jarlaxle a été enchantée pour résister aux rayons solaires - car les enchantements drow n'y résistent pas habituellement - et permet au drow de se dissimuler sur tous les terrains tel un caméléon (en Outreterre, elle dissipe la chaleur corporelle, à la surface, elle prend des teintes colorées de l'environnement). Jarlaxle l'a aussi munie d'un enchantement de déplacement qui lui permet d'ouvrir une porte dimensionnelle afin de se téléporter sur de courtes distances. Cette cape doit aussi cacher - comme son chapeau - d'autres protections.
 Gemme de Dracoliche. Cette pierre contient l'âme de la dracoliche Urshula, ce qui lui permet de la contrôler.
 Gemme Crâne de Liche. Cet objet permet à Jarlaxle d'invoquer et contrôler des morts-vivants.
 Globe rouge. Permet de créer une radiation lumineuse comparable à un feu de camp.
 Sac sans fond. Ce sac contient une réserve titanesque (infinie??) de gemmes, de pièces d'or et de platine.
 Orbe de Neige Noire. Permet à Jarlaxle de se transformer en "image" à deux dimensions pour se dissimuler littéralement comme une ombre.
 Nappe de festin héroïque. Cette nappe, posée sur une table, permet de créer une grande quantité de nourriture et de boisson.

Les informations sur les objets magiques ont été prises à la suite de la lecture de Mercenaires tomes 1, 2 et 3 des aventures de Jarlaxle et d'Artemis Entreri.

Caméo 
 Jarlaxle fait une apparition dans le jeu vidéo Baldur's Gate II: Shadows of Amn.
Jarlaxle est l'un des quatre vilains du livre de campagne de la 5e édition de Donjons et Dragons, Waterdeep : Le vol des dragons, publié par Wizards of the Coast en 2018.

Références

Personnage des Royaumes oubliés
Mercenaire de fiction